Szyjka macicy
Inna nazwa gryfu instrumentów muzycznych